Ear Corporation (Eigenschreibweise E·A·R, deut. Ohr) ist eine US-amerikanische Tochtergesellschaft der Aearo Corporation mit Hauptsitz in Indianapolis, USA und ein Hersteller von Ohrenstöpseln.

Geschichte 
Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und führte als erstes Unternehmen den typisch gelben Gehörschutzstöpsel aus Schaumstoff ein.

Produkte 
„Classic“ Schaumstoffstöpsel waren das erste Produkt auf dem Markt. Das Unternehmen bietet neben diesen Stöpseln auch weitere aus Schaumstoff sowie aus Silikon und Kapselgehörschutz an.

Weblinks 
www.e-a-r.info

Produzierendes Unternehmen (Indianapolis)
Gegründet 1978